korzikai nyelv
 korzikaiai nép
 Korzika